Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1991 () прошёл в городе Виннипег (Канада) с 23 по 31 марта 1991 года. Турнир прошёл в 13-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 3-й раз. В Виннипеге турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошел и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1990 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Канады со счётом 4:3. Третье место заняли сборная Швеции и сборную Шотландии (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 6—7 места.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Дании и Швейцарии набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 6-го и 7-го места был проведен дополнительный матч.

 8:6

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1991

1991
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
1991 год в кёрлинге
Март 1991 года
Чемпионаты мира в Канаде